Елизавета Ивановна Ушако́ва (1895—1967) — академик ВАСХНИЛ (1948; первая женщина-академик данной академии), специалист в области селекции и семеноводства овощных культур. Член РКП(б) с 1920 года.

Биография 
Родилась 21 августа (3 сентября) 1895 года в Перми. В 1931 году окончила МСХА имени К. А. Тимирязева.

В 1931 — 1933 годах работала в плодоовощном факультете МСХА (заведующей производственной практикой студентов), заместителем директора по учебной части Московского овощного института, исполняющей обязанности заместителя директора по учебной части Московского Сельскохозяйственного Института.

В 1933 году в Высшей коммунистической сельскохозяйственной школе заведовала двухгодичным отделением.

В 1934—1937 годах — аспирант особой аспирантуры при ВАСХНИЛ.

В 1937—1966 годах директор Грибовской овощной селекционной станции (ныне — Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур).

Кандидат сельскохозяйственных наук (1937). Академик ВАСХНИЛ (1948)

Умерла 24 ноября 1967 года. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 8).

Научная работа 

Автор 10 сортов овощных культур:
 дыня Грунтовая Грибовская, дыня для Севера,
 капуста Осенняя Грибовская,
 петрушка Сахарная 11,
 сельдерей Грибовский 7,
 фасоль Сахарная Грибовская 804,
 бобы Белорусские,
 лук многолетний,
 чеснок озимый,
 шпинат,
 эстрагон.

Являлась научным руководителем работ по выведению и улучшению более чем 80 сортов овощных и бахчевых культур. Из их числа 50 были районированы Государственной комиссией по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. Занималась вопросами производства элитных семян и сортового семеноводства в СССР, зонального выращивания сортов при их районированнии.

Выступление на августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г 
3 августа 1948 года академик Е. И. Ушакова выступила на сессии ВАСХНИЛ, где заклеймила «идеалистические,
реакционные течения» морганизма и менделизма в советской науке, а также последствия их применения на Грибовской селекционной станции. В частности, она утверждала, что «два-три года работы по методике моргано-менделевской генетики обнаружили её вредные результаты»:

Узкородственное разведение, которое было введено с целью получить
быструю морфологическую выравненность сортов, сразу обнаружило свои
исключительно вредные последствия: резко снизились урожайность и
устойчивость растений против неблагоприятных условий внешней среды.
Грибовские селекционеры, заметив такой дефект, сразу отвернулись от этого
учения и стали работать так, как считали правильным, как учит нас Мичурин.

Е. И. Ушакова выразила благодарность И. Г. Эйхфельду за рецензирование своей диссертационной работы, которая содержала анализ поведения овощных растений в озимых посевах с позиций стадийного развития растений (учение Т. Д. Лысенко), и отметила трудности в защите работ у представителей мичуринского направления и с тематикой, содержащей упоминание вегетативной гибридизации растений.

Академик Ушакова предположила, что сторонники менделизма и морганизма сами никогда не создавали новые сорта растений, а «лишь занимались умозрительными теориями», и высказала сожаление, что «в вузах с кафедр генетики продолжается пропаганда мракобесия».

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1946). — за выведение новых ценных сортов овощных культур и достижения в производстве элитных семян овощных культур
 три ордена Ленина.
 три ордена Трудового Красного Знамени.
 медали
 Большая Золотая медаль ВСХВ.

Сочинения 
Е. И. Ушакова опубликовала около 150 научных работ, включая 11 книг и брошюр.

 Выращивание капусты. — Б.м.: Сельхозгиз, 1942. — 16 с.
 То же. — 2-е издание, переработанное и дополненное — 1943. — 16 c.
 Уход за семенниками двухлетних овощных культур. — М.: Московский большевик, 1944. — 27 c.
 Мичуринские основы создания новых форм овощных культур. — М.: Правда, 1949. — 31 с. — (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний).
 Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск 4. Овощные, бахчевые культуры, картофель и кормовые культуры / Соавторы: М. М. Евдокимов и другие; МСХ СССР. — М.: Сельхозгиз, 1956. — 262 с.
 Методы селекции и элитного семеноводства овощных культур: Доклады / МСХ СССР. — М., 1956. — 23 с.

Примечания 

Селекционеры СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Делегаты XX съезда КПСС
Селекционеры овощных культур
Селекционеры бахчевых культур
Селекционеры капусты
Селекционеры дыни
Селекционеры петрушки
Селекционеры чеснока
Селекционеры сельдерея
Селекционеры фасоли
Селекционеры бобов
Селекционеры лука
Селекционеры шпината
Селекционеры эстрагона